Westelijke boomklipdas
 Zuidelijke boomklipdas